

Quadro de medalhas

Ligações externas 
 

Polo Aquático
Verao 1965